

Niemcy 
 Windorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Windorf – dzielnica Lipska

Zobacz też 
 Wendorf